Au moins onze vaisseaux de la Marine royale française et de la Marine nationale ont été nommés Redoutable. Parmi eux, on peut citer :
 le Redoutable (1706) : projet d'un bateau de ligne ;
 le Redoutable (1740) : un navire corsaire ;
 le Redoutable (1749) : vaisseau de 74 canons, il participa à la prise de Port Mahon (bataille de Minorque en 1756), puis fut détruit à Lagos en 1759 ;
 le Redoutable (1791) : vaisseau de 74 canons, un de ses marins tua l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar ;
 le Redoutable (1800) : aviso, capturé par le HMS Success ;
 le Redoutable (1801) : navire garde-côtes ;
 le Redoutable (1804) : chebec ;
 le  (1855) : bateau à propulsion mixte (voile et vapeur) ;
 le Redoutable (1876) : cuirassé français construit principalement en acier ;
 le Redoutable (1930) : sous-marin français datant d'avant la Seconde Guerre mondiale et  de la classe des  (1931) ;
 le Redoutable (1971) : premier SNLE français, aujourd'hui ouvert à la visite à La Cité de la Mer de Cherbourg, il est le plus grand sous-marin au monde ouvert au public.

Cinéma 

 Le Redoutable, film de Michel Hazanavicius, sorti en 2017.

Nom de bateau de la Marine française